Đerek ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Đerek (* 1998), kroatische Kunstturnerin
 Viktor Đerek (* 2000), kroatischer Fotograf und Menschenrechtsaktivist

Siehe auch:
 Derek